Király Zsolt (1952) egyetemi oktató, ELTE
 Király Zsolt (1967) röplabdázó
 Király Zsolt (1971) szörföző